Abdoul Zoko – calciatore burkinabé, centrocampista
 François Zoko – calciatore ivoriano, attaccante
 Zéphirin Zoko – ex calciatore ivoriano, attaccante